Curuba bezeichnet verschiedene Passionsblumen-Arten:

 curuba india, curuba ecuatoriana, curuba quiteña – Passiflora tarminiana
 curuba de Castilla – Passiflora tripartita var. mollissima